Anna Walerjewna Żeriebiatjewa (ros. Анна Валерьевна Жеребятьева; ur. 24 lutego 1997 w Tiumeni) – rosyjska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 24 listopada 2011 roku, podczas zawodów FIS Race w rosyjskim Syktywkar, gdzie uplasowała się na 18. pozycji na dystansie 5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 24 listopada 2017 roku w Ruce, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 85. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas PŚ w Planicy, gdzie uplasowała się na 28. pozycji na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W kwietniu 2021 r. poinformowała o zakończeniu kariery.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Tiumeni
Urodzeni w 1997